Mändle ist der Familienname folgender Personen:

 Eduard Mändle (1936–2013), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Markus Mändle (* 1967), deutscher Wirtschaftswissenschaftler

Siehe auch:
 Haus Isaak Israel und Moritz Mändle, Profanbau in Sontheim, Heilbronn, Baden-Württemberg
 Wilde-Mändle-Tanz, Brauchtum in Oberstdorf, Oberallgäu
 Abraham Mendle († 1767), deutscher Pferdehändler und Hoffaktor